Змагання з біатлону в спринті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 12 лютого в Національному центрі біатлону в місті Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка).

Чинний олімпійський чемпіон Арнд Пайффер завершив був спортивну кар'єру. Володар срібної медалі Міхал Крчмарж кваліфікувався на Олімпіаду. Перед початком Олімпіади Кентен Фійон-Має очолював загальний залік Кубка світу 2021—2022. У заліку спринту перед вів Себастьян Самуельссон, а Емільєн Жаклен поступався йому лише дещицею.

Кваліфікація

Результати

Примітки 

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2022